Остер (Auster, Oster) — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Остер, Григорий Бенционович (ранний псевдоним «Остёр»; род. 1947) — русский писатель, сценарист, драматург.
 Остер, Даниэль (1893—1963) — израильский юрист, политический деятель, мэр Иерусалима.
 Остер, Кристиан (род. 1949) — французский писатель.
 Остер, Пол (род. 1947) — американский писатель.
 Остер, Ханс (1887—1945) — немецкий военный деятель, генерал-майор (1942), участник заговора против Гитлера.
 Остер, Эмили (род. 1980) — американский экономист.

Географические объекты 
 Остер (ручей) — приток Близа.
 Остёр — река в Медвежьегорском районе Карелии.
 Остер-Орштедт () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
 Остёр